Calvin Ming (Guyana; 25 de julio de 1996) es un piloto de automovilismo guyanés. En 2018 compitió en la Toyota Racing Series con Victory Motor Racing y en el Campeonato Nacional U.S. F2000 con Pabst Racing Services.

Resumen de carrera

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Guyana
Pilotos del Campeonato Nacional U.S. F2000
Pilotos del Campeonato NACAM de Fórmula 4
Pilotos de Toyota Racing Series